Чорбаджи Марко може да се отнася за:
 Марко Минчев Йотов, известен като Чорбаджи Марко от Ябланица или Чорбаджи Марко Ябланченинът, баща на Димитър Яблански
 Марко Иванов – Чорбаджи Марко, герой от романа „Под игото“ на Иван Вазов.